Іван I (папа)
 Іван II
 Іван III (папа)
 Іван IV (папа)
 Іван V (папа)
 Іван VI (папа)
 Іван VII
 Іван VIII (папа)
 Іван IX
 Іван X
 Іван XI
 Іван XII
 Іван XIII
 Іван XIV
 Іван XV
 Іван XVII
 Іван XVIII
 Іван XIX
 Іван XXI
 Іван XXII
 Іван XXIII
 Іван Павло I
 Іван Павло II

Див. також 
 Іван VIII (антипапа)
 Іван XVI (антипапа)
 Іван XXIII (антипапа)